Дэ́вид Рэ́ндольф «Дэйв» Скотт (; род. 6 июня 1932, Сан-Антонио, Техас) — астронавт НАСА, был одним из третьей группы астронавтов, названных НАСА в октябре 1963 года, и командиром космического корабля «Аполлон-15». Является одним из 12 человек, побывавших на Луне, а также первым, кто передвигался по ее поверхности на самоходном транспорте. Суммарно совершил 5 выходов в безвоздушное пространство, поставив тем самым мировой рекорд, который продержался 13 лет. Разместил в 1971 году на поверхности Луны композицию «Павший астронавт», которая с тех пор и поныне остаётся единственной художественной инсталляцией на Луне.

Биография 

Родился на базе военно-воздушных сил «Рэндольф», в честь которой был назван впоследствии, возле Сан-Антонио, штат Техас, был активистом среди бойскаутов. Обучался в Техасском военном институте и Вест-Пойнте, по направлению «Аэронавтика и астронавтика» и «Инженерия в аэронавтике и астронавтике». Защитил докторскую диссертацию в Университете Мичигана в 1971 году.

18 апреля 1975 года, в возрасте 42 лет, Скотт был назначен директором Лётно-исследовательского центра имени Драйдена НАСА. В этой должности он оставался до 30 октября 1977 года.

Награды и заслуги 
 Награждён Крестом «За выдающиеся летные заслуги» от ВВС (), двумя медалями ВВС «За выдающиеся заслуги» ().
 Награждён двумя медалями НАСА «За выдающиеся заслуги», медалью НАСА «За исключительные заслуги» ().
 Его имя внесено в Зал славы американских астронавтов ().

Филателистический скандал 

После полета на «Аполлоне-15» Скотт оказался в центре скандала с космическими почтовыми сувенирами, что отрицательно сказалось на его дальнейшей карьере. По возвращении на Землю обнаружилось, что Скотт без разрешения взял с собой на Луну с ведома и при участии своего экипажа 398  конвертов первого дня, сто из которых были затем проданы немецкому торговцу почтовыми марками. Несмотря на то, что такой поступок не нарушал законодательства, руководство решило показательно наказать Скотта и других членов экипажа, поэтому никто из них больше не летал в космос.

Согласно автобиографии руководителя отряда астронавтов Дональда Слейтона (Deke! [ISBN 978-0-312-85918-3]), тот посчитал, что Скотт, Уорден и Ирвин поставили в затруднительное положение НАСА и программу «Аполлон», попытавшись таким способом нажиться на тяжёлом труде, вложенном в миссию «Аполлона-15», не говоря уже о том, что это совершенно противоречило правилам НАСА. Он встретился с ними, и они рассказали ему, что и зачем они сделали. Именно тогда Слейтон вывел их из резервного состава экипажа «Аполлона-17» и фактически прервал их карьеру астронавтов. Скотт перешёл на работу в Центр пилотируемых космических полётов (Manned Spacecraft Center), а Уорден — в Исследовательский центр Амес (Ames Research Center). Ирвин ушёл из НАСА, став проповедником.

Личная жизнь 

Женат, двое детей (от первого брака). Увлечение: плавание, гандбол, катание на лыжах и фотографии.

Примечания

Ссылки 
 David R. Scott
 Дейвид Рэндолф Скотт
 Astronaut Biography: David Scott

Астронавты США
Люди, побывавшие на Луне
Награждённые медалью НАСА за выдающуюся службу
Выпускники Военной академии США
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Инженерного колледжа Мичиганского университета
Филателистические скандалы
Скандалы в США
Лётчики-испытатели США